Ivato steht für:

 Alternativname des Flughafens Antananarivo
 Ivato (Ambositra), Ort in Madagaskar
 Ivato (Norwegen), Ort in Norwegen
 Ivato (Fluss), Fluss in Madagaskar